Crni vrh (planina u BiH, Tešanj)
 Crni vrh (planina u BiH, Prozor-Rama)
 Crni vrh (planina blizu Bišća)